Санту-Андре (Сан-Паулу) — город в штате Сан-Паулу, часть Большого Сан-паулу
 Санту-Андре (футбольный клуб) (штат Сан-Паулу, Бразилия)
 Санту-Андре (Параиба) — муниципалитет в Бразилии, штат Параиба
 Санту-Андре (Баррейру) — район в Португалии (Сетубал)
 Санту-Андре (Монталегре) — район в Португалии (Вила-Реал)
 Санту-Андре (Сантьягу-ду-Касен) — район в Португалии (Сетубал)
 Санту-Андре (Эштремош) — район в Португалии (Эвора)
 Санту-Андре-даш-Тожейраш — район в Португалии (Каштелу-Бранку)
 Санту-Андре-де-Вагуш — район в Португалии (Авейру)